bł. Hieronim od Krzyża Iyo (? – 1632) − japoński tercjarz franciszkański, męczennik
 bł. Hieronim de Angelis (1568–1623) – włoski jezuita, męczennik

 Zobacz też Święty Hieronim